Science of Sleep steht für:

 Science of Sleep (Band), deutsche Band
 Science of Sleep – Anleitung zum Träumen, französischer Film von Michel Gondry aus dem Jahr 2006